Dariusz Jabłoński (né en 1961), réalisateur polonais
Dariusz Jabłoński (né en 1973), lutteur polonais